

Спринтеры-мужчины, преодолевшие 20-секундный барьер 
В приведённой ниже таблице перечислены спринтеры-мужчины, имеющие в беге на 200 метров результаты лучше 20 секунд. Указаны даты, когда спортсмен впервые преодолел 20-секундный барьер, а также личные рекорды спортсменов.

Первый случай преодоления 20-секундного барьера зафиксирован 12 сентября 1968 года на отборочном турнире в олимпийскую сборную США в Эхо-Саммит, когда Джон Карлос пробежал дистанцию за 19,92 с. Через месяц, в финале Олимпийских игр 1968 года в Мехико Томми Смит показал 19,83 с. Оба эти результата были показаны на высокогорных стадионах. Только спустя три года Дональд Кворре из Ямайки преодолел 20-секундный барьер на равнинном стадионе в Кали (Колумбия).

В настоящее время результат лучше 20 секунд на этой дистанции является признаком спортсмена мирового уровня. Многие великие легкоатлетические державы (такие, как бывший СССР и нынешняя Россия) не имеют в своём активе таких результатов.

Спринтеры-женщины преодолевшие 22-секундный барьер 
В приведённой ниже таблице перечислены спринтеры-женщины, имеющие в беге на 200 метров результаты лучше 22 секунд. Указаны даты, когда спортсменка впервые преодолела 22-секундный барьер, а также личные рекорды спортсменок.

Первый случай преодоления 22-секундного барьера зафиксирован 10 июня 1979 года на соревнованиях в Карл-Маркс-Штадте, когда Марита Кох пробежала дистанцию за 21,71 с, улучшив свой же мировой рекорд на 0,31 с. В дальнейшем этот результат был повторён трижды (один раз — Маритой Кох и дважды — Хайке Дрекслер) и  являлся рекордом Европы до 2015 года. 

В настоящее время результат лучше 22 секунд на этой дистанции является признаком спортсмена мирового уровня. Многие великие легкоатлетические державы (такие, как бывший СССР и Китай) не имеют в своём активе таких результатов. Среди российских спортсменок такие результаты показывала только Ирина Привалова.

Примечания 

Бег на короткие дистанции